Under the Influence е седми студиен албум на американската хевиметъл група Warrant. Включва предимно кавър песни, както и две нови – Face и Sub Human. Групата изнася концерти в негова подкрепа през лятото на 2001 г. заедно с Poison на Glam Slam Metal Tour, но приключва след 3 седмици поради контузия на басиста на Poison Боби Дал.

Кавърът на песента на AC/DC Down Payment Blues, включва Били Морис като вокалист. Морис е новият китарист на групата, след като заменя Кери Кели, задържал се едва 8 месеца след като преди това е сменил Рик Стайър през 2000 г. Това е последен албум с Джени Лейн.

Състав 
 Джени Лейн – вокали
 Ерик Търнър – китара
 Джери Диксън – бас
 Майк Фасано – барабани
 Били Морис – китара
 Майк Морис – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Уорънт
Музикални албуми от 2001 година